У́питис (, в советских документах также У́пит) — латышская фамилия. Известные носители:

 Упитис, Гунарс (род. 1965) — советский и латвийский офицер.
 
 Упитис, Юрис (род. 1991) — латвийский хоккеист.
 Упитис-Бирзниекс, Эрнест (1871—1960) — латышский писатель.